Первенство России по хоккею с шайбой 2007—2008 среди команд Первой лиги.

Зона «Центр»

Положение команд

Зона «Северо-Запад»

Положение команд

Зона «Юг»

Положение команд

Зона «Поволжье»

Положение команд

Зона «Урал»

Положение команд

Зона «Сибирь и Дальний Восток»

Положение команд 

Примечание: М — место, И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, О — очки, %О — процент набранных очков от максимально возможного количества.

Плей-офф 

Серия матчей за 3-е место: Алтай—Иртыш - 2:0.

Ссылки 
 AllHockey.Ru 

Расформированные хоккейные лиги
2007 год в хоккее
Чемпионаты России в 2007 году
2008 год в хоккее в России
Чемпионаты России в 2008 году